En horlogerie, un  boîtier est le contenant et la protection de l'ensemble mouvement, cadran et aiguilles de la montre.
 En électronique, un boîtier désigne l'interface mécanique dans laquelle est encapsulé un circuit intégré.
 En informatique, le boîtier de l'unité centrale abrite les composants d'un appareil informatique, il en existe différents types.
 En mécanique, le boîtier papillon, ou simplement boîtier, est un organe de moteur à essence à injection.